Ала-Нятяярви — пресноводное озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км². Располагается на высоте 253,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, местами заболоченные.

С южной стороны в Ала-Нятяярви впадает протока, вытекающая из озера Или-Нятяярви, а с северной Ала-Нятяярви соединяется с озером Аухтиярви, через которое протекает река Вуоснайоки, впадающая в реку Кутсайоки, которая, в свою очередь, впадает в реку Тумчу.

К западу от озера проходит просёлочная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000511102000001182.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Вуоснайоки
Озёра Лоухского района